Belfortini – abitanti di Belforte (Radicondoli)
Belfortini – abitanti di Belforte all'Isauro